Edwards Island ist der Name folgender Inseln:

 Edwards Island (Antarktika), Insel vor der Westküste des Grahamlands
 Edwards Island (Tasmanien) (auch Edwards Islet), Insel in der Bass-Straße in Tasmanien, Australien
 Edwards Island, eine Insel im Atoll Ducie im Pazifik

 Motunui/Edwards Island, eine Insel der Inselgruppe Titi/Muttonbird Islands in Neuseeland

Siehe auch:
 Edwards Islands